Ел Изотал има више значења:

 Ел Изотал (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Изотал (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Изотал (Исхуатлан дел Кафе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику